Наро́дная во́ля (; VP) — политическая партия в Венесуэле, образованная в 2009 году бывшим мэром Каракаса Леопольдо Лопесом. Выступает с позиций социал-демократии и социал-либерализма. Занимает 14 из 167 мест в Национальной ассамблее (парламенте) Венесуэлы. Член Социнтерна с 2014 года. Входит в Круглый стол демократического единства — избирательную коалицию, имеющую квалифицированное большинство в парламенте страны.

Партия была сформирована в ответ на предполагаемые нарушения прав человека со стороны правительства Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро. Позиционирует себя как левоцентристская, хотя критики, включая представителей власти, называют её правой.

С 5 января 2019 года председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы является член «Народной Воли» Хуан Гуайдо. 23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, начав ситуацию двоевластия в стране.

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии Венесуэлы
Социалистический интернационал
Центристские партии
Социал-демократические партии
Прогрессивные партии